Ueda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kyoichiro Ueda
 Tatsuya Ueda